Селлик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Селлик, Брайан Артур (1918—1996) — британский анестезиолог.
 Селлик, Энн Эйнвальдович (род. 1954) — советский легкоатлет, победитель Универсиады.